GT-SM steht für:
 GT-SM, Region in Guatemala, siehe Departamento San Marcos
 GT-SM (Transportfahrzeug), russisches Militärfahrzeug, auch als GAZ-71 bekannt

GTSM